Die Volleyball-Europameisterschaft 2005 der Frauen fand vom 17. bis 25. September 2005 in Kroatien statt. Polen verteidigte seinen Titel und wurde zum zweiten Mal Europameister. Die deutsche Mannschaft schied als Gruppenletzter aus und erzielte damit das schlechteste Ergebnis einer deutschen Frauen-Nationalmannschaft seit der EM 1963.

Modus 
Das Turnier begann mit einer Vorrunde in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften. Die besten vier Teams jeder Gruppe erreichten die Platzierungsspiele.

Spielplan

Vorrunde 
Deutschland spielte mit Andrea Berg, Regina Burchardt, Cornelia Dumler, Christiane Fürst, Angelina Grün, Nadja Jenzewski, Olessya Kulakova, Jana Müller, Kathy Radzuweit, Dominice Steffen, Julia Schlecht und Kerstin Tzscherlich. Trainer war Lee Hee-wan.

Platzierungsspiele 
Die Platzierungsspiele fanden in Zagreb statt.

Einzelauszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2005
Europameisterschaft der Frauen
Europameisterschaft der Frauen 2005
Sportveranstaltung in Kroatien